Mosso, az indonéz függetlenségi háború egyik vezetője 1948-ban

 Olaszország
Mosso, település Piemont régióban, Biella megyében